Fereszko:
 Michał Fereszko
 Stanisław Fereszko